Dit is een lijst van planetoïden 32001-32100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (32001) - || 2000 HF51|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32002) - || 2000 HK51|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32003) - || 2000 HN51|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32004) - || 2000 HR51|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32005) - || 2000 HG52|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32006) - || 2000 HM52|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32007) - || 2000 HY52|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32008) - || 2000 HM53|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32009) - || 2000 HN54|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32010) - || 2000 HW54|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32011) - || 2000 HF56|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (32012) - || 2000 HE57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (32013) - || 2000 HJ57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (32014) - || 2000 HL64|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (32015) - || 2000 HC67|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (32016) - || 2000 HC76|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (32017) - || 2000 HC77|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (32018) - || 2000 HD78|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (32019) - || 2000 HK83|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32020) - || 2000 HZ87|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (32021) - || 2000 HE88|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (32022) - || 2000 HH88|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (32023) - || 2000 HO89|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32024) - || 2000 HP89|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32025) - || 2000 HX89|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32026) - || 2000 HQ90|| 27 april 2000 || LONEOS
|-
| (32027) - || 2000 HO100|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (32028) - || 2000 JU12|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32029) - || 2000 JJ14|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32030) - || 2000 JX14|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32031) - || 2000 JC16|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32032) - || 2000 JG16|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32033) - || 2000 JV16|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32034) - || 2000 JE17|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32035) - || 2000 JS18|| 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32036) - || 2000 JP19|| 4 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32037) - || 2000 JZ21|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32038) - || 2000 JN22|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32039) - || 2000 JO23|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32040) - || 2000 JH26|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32041) - || 2000 JP26|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32042) - || 2000 JZ26|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32043) - || 2000 JO27|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32044) - || 2000 JB28|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32045) - || 2000 JD28|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32046) - || 2000 JR28|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32047) - || 2000 JW28|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32048) - || 2000 JM31|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32049) - || 2000 JJ32|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32050) - || 2000 JA37|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32051) - || 2000 JF37|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32052) - || 2000 JJ37|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32053) - || 2000 JN37|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32054) - || 2000 JT37|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32055) - || 2000 JS39|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32056) - || 2000 JM41|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32057) - || 2000 JT41|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32058) - || 2000 JW43|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32059) - || 2000 JE44|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32060) - || 2000 JN46|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32061) - || 2000 JK48|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32062) - || 2000 JQ49|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32063) - || 2000 JF51|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32064) - || 2000 JU51|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32065) - || 2000 JC52|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32066) - || 2000 JK52|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32067) - || 2000 JW56|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32068) - || 2000 JE58|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32069) - || 2000 JS60|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32070) - || 2000 JC61|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32071) - || 2000 JG61|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32072) - || 2000 JL61|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32073) - || 2000 JT61|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32074) - || 2000 JF64|| 10 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32075) - || 2000 JU66|| 1 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (32076) - || 2000 JA70|| 2 mei 2000 || LONEOS
|-
| (32077) - || 2000 JW72|| 2 mei 2000 || LONEOS
|-
| (32078) - || 2000 JQ75|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32079) - || 2000 JT75|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32080) - || 2000 JG77|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32081) - || 2000 JT77|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32082) - || 2000 JH83|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32083) - || 2000 KO || 24 mei 2000 || Črni Vrh
|-
| (32084) - || 2000 KP5 || 28 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (32085) - || 2000 KD8 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32086) - || 2000 KV17|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32087) - || 2000 KB25|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32088) - || 2000 KE25|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32089) - || 2000 KO28|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32090) - || 2000 KC29|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32091) - || 2000 KE30|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32092) - || 2000 KG31|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32093) - || 2000 KQ31|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32094) - || 2000 KX32|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32095) - || 2000 KG38|| 24 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (32096) Puckett || 2000 KO8|| 27 mei 2000 || M. Collins, M. White
|-
| (32097) - || 2000 KN39|| 24 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (32098) - || 2000 KB43|| 25 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (32099) - || 2000 KA48|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (32100) - || 2000 KU48|| 28 mei 2000 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten